Il Moscadello di Montalcino Vendemmia Tardiva è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Siena.

Caratteristiche organolettiche 
colore: da paglierino al giallo dorato
odore: caratteristico, delicato, persistente.
sapore: aromatico, dolce, armonico.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Siena  (1993/94)  236,7  
Siena  (1994/95)  351,54  
Siena  (1995/96)  169,76  
Siena  (1996/97)  253,75

Vini DOC della provincia di Siena
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Moscato Bianco